Het seizoen 1991 in de Superligaen was de eerste editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. Na 33 jaar besloot de Deense voetbalbond af te stappen van de competitie die het kalenderjaar volgde. Vandaar dat het eerste seizoen een overbruggingscompetitie was, die in het voorjaar van 1991 werd gespeeld, om precies te zijn van 16 maart tot en met 23 juni. Het volgende seizoen zou in de zomer van 1991 beginnen en eindigen in het voorjaar van 1992.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|- bgcolor=ccffcc
|  || Brøndby IF||18||10||6||2||26||15||+11||26
|- 
| 2 || Lyngby BK || 18 || 10  ||  4  ||  4  ||  35 ||18 ||  +17 ||24       
|- 
| 3 || Aarhus GF || 18 || 6  ||  8  ||  4  ||  29  ||26  || +3 ||20       
|- 
| 4 || BK Frem || 18 || 6  ||  7  ||  5   || 25  ||24  || +1 ||19       
|- 
| 5 || Odense BK || 18 || 3 ||   11 ||   4  ||  21  ||20  || +1 ||17       
|- 
| 6 || AaB || 18 || 6  ||  5  ||  7  ||  29  ||33  || –4 ||17       
|- 
| 7 || B 1903 || 18 || 6  ||  4  ||  8  ||  19  ||18  || +1 ||16       
|- 
| 8 || Vejle BK || 18 || 5  ||  6  ||  7   || 20  ||22  || –2 ||16       
|-style="background:#FFE6E6;"
| 9 ||  Silkeborg IF || 18 || 4  ||  7  ||  7  ||  23  ||33  || –10 ||15       
|-style="background:#FFCCCC;"
| 10||  Ikast FS || 18 || 3  ||  4  ||  11  ||  9  ||27 ||  –18 ||'10   
|}

Play-offs
Degradatie

Silkeborg IF weet zich te handhaven in de Superligaen.

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Toeschouwers

Scheidsrechters

Brøndby IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Brøndby IF, die in het seizoen 1991 onder leiding van trainer-coach Morten Olsen voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1991
Deense voetbalbeker 1990/91
Deense voetbalbeker 1991/92

Competitievoetbal 1991
1991